Il toponimo Roncesvalles può riferirsi a diverse località:

 Roncesvalles, comune della Colombia nel Dipartimento di Tolima
 Roncesvalles, comune della Spagna nella comunità autonoma della Navarra